de Carvalho e Silva kan som auktorsförkortning betyda:

 Ana Maria Paulino Telles de Carvalho e Silva
 Sergio Potsch de Carvalho e Silva

Robotskapade auktorsförkortningar